Стогнии () — село в Одноробовский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 95 человек (43 мужчины и 52 женщины).

Географическое положение 
Село Стогнии находится на расстоянии в 4,5 км от реки Уды (правый берег), на расстоянии в 2 км расположены сёла Барановка, Одноробовка, Цилюрики.

По селу протекает пересыхающий ручей с запрудами. На расстоянии в 2,5 км находится железнодорожная станция Снеги.

История 
Основано в 1700 году.

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)